Minucio Rufo
Marco Minucio Rufo (disambigua)
Quinto Minucio Rufo
Minucio Rufo (comandante navale) – uno dei comandanti della flotta romana nel Bosforo nell'88 a.C.